Knight kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Knight
 Henry Knight
 Harry H. Knight
 James Brookes Knight
 Ora Willis Knight
 Walter Knight
 William J. Knight
 Joseph Knight

Robotskapade auktorsförkortningar